Euboictis (Еубоиктис — „евбејска ласица”) је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Lophocyonidae, који је у периоду раног Миоцена настањивао подручје острва Евбеја (Грчка).

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 грчког острва Евбеја,
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Врста Euboictis aliverensis је именована по локалитету Аливери, гдје су пронађени фосилни остаци ове врсте.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Euboictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Lophocyonidae

Референце

Спољашње везе 

Lophocyonidae
Изумрли сисари Европе